Supergegant groga, una de les fases d'una estrella dins el procés d'evolució estel·lar
 Societat històrica suïssa (del nom en alemany Schweizerische Gesellschaft für Geschichte), associació d'historiadors de Suïssa